Sturz steht für:
 Sturz (Architektur), Träger, der eine Maueröffnung überspannt, z. B. Türsturz, Fenstersturz
 Sturz (Gefäß)
 Absturz (Unfall), das Herunterfallen aus erhöhter Position
 Radsturz, Neigung eines Fahrzeugrades
 Revolution, Umsturz, radikaler sozialer Wandel oder politischer Übergang, oft mit Gewalt verbunden
 Der Sturz, Erzählung von Friedrich Dürrenmatt aus dem Jahr 1971
 Der Sturz (Roman), Roman von Martin Walser
 Der Sturz (Film), Spielfilm nach dem gleichnamigen Roman von Martin Walser
 Gestürzt: Kopfgestellter Wappenschnitt

Sturz ist ein geographischer Name:
 Sturz (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen (Salzach), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Sturz, landschaftlich für einen steilen Bergabfall:
 Sturz (Eutendorf), Spornabfall der Limpurger Berge bei Eutendorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sturz (Münster), Spornabfall der Limpurger Berge bei Münster, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Sturz ist ein Familienname:
 Dorothee Sturz (* 1983), deutsche Synchronsprecherin
 Friedrich Wilhelm Sturz (1762–1832), deutscher Pädagoge und Altphilologe
 Helfrich Peter Sturz (1736–1779), deutscher Schriftsteller der Aufklärung
 Johann Jakob Sturz (1800–1877), deutscher Kolonialpolitiker, Publizist
 Rudi Sturz (* 1952), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Sturz im Alter
 Stürtz
 Stürz